«Тихий Дон» — роман радянського письменника Михайла Шолохова, написаний з 1925 по 1932 роки.
 «Тихий Дон» — радянський німий чорно-білий художній фільм, знятий у 1930 році режисерами Іваном Правовим і Ольгою Преображенською.
 «Тихий Дон» — радянський звуковий кольоровий трисерійний фільм, знятий у 1957—1958 роках режисером Сергієм Герасимовим.
 «Тихий Дон» — російський 8-серійний художній фільм, знятий режисером Сергієм Бондарчуком у 1992—2006 роках.
 «Тихий Дон» — опера Івана Дзержинського.

Топонім 

Тихий Дон — населені пункти в Росії:
 Тихий Дон — хутір у складі Філоновського сільського поселення Богучарського району Воронезької області;
 Тихий Дон — селище Лебедянського району Липецької області;
 Тихий Дон — селище Лев-Толстовського району Липецької області;